Медведский — фамилия; имеет женскую форму Медведская.
 Медведский, Александр Леонидович (род. 1966) — российский учёный в области механики сплошных сред, профессор РАН, лауреат Государственной премии.
 Медведский, Василий Лаврентьевич (1896—1945) — начальник 4-го отдела 3-го Управления НКГБ СССР, комиссар государственной безопасности (1943).
 Медведский, Константин Петрович (1866—1919) — российский поэт, литературный критик, публицист.
 Медведский, Пётр Тимофеевич (1930—2006) — передовик производства, бригадир слесарей-монтажников, Герой Социалистического Труда (1973).
 Ювеналий Медведский (1787—1809) — духовный писатель, монах Русской православной церкви. См. также 
 Медведский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России.
 Медведское — название населённых пунктов в России.